Medio de almacenamiento o soporte de almacenamiento o una expresión similar, puede referirse a:

 Medio de almacenamiento, son los discos magnéticos (disquetes, discos duros), los discos ópticos (CD, DVD), las cintas magnéticas, los discos magneto-ópticos (discos Zip, discos Jaz, SuperDisk), las tarjetas de memoria, etc.

 Dispositivo de almacenamiento de datos o Unidad de almacenamiento de datos, es un componente que lee o escribe datos en medios o soportes de almacenamiento, y que junto a ellos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora.

 Evolución de los dispositivos de almacenamiento, desde la piedra, el mármol, el granito, las tablillas de arcilla, las pinturas, el papel, las películas, los microfilmes, hasta los microchips, las memorias de acceso aleatorio, los disquetes, los CD-ROM, etc.

Artículos conexos 
 Almacenamiento óptico
 Almacenamiento secundario